Franciaország
Longeville, település Franciaországban, Doubs megyében
Longeville-en-Barrois, település Franciaországban, Meuse megyében
Longeville-sur-la-Laines, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Longeville-sur-Mer, település Franciaországban, Vendée megyében
Longeville-lès-Metz, település Franciaországban, Moselle megyében
Longeville-sur-Mogne, település Franciaországban, Aube megyében
Longeville-lès-Saint-Avold, település Franciaországban, Moselle megyében